GGY est un code qui peut signifier :
 Guernesey, dans la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Guernesey a pour code alpha-2 GG
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Guernesey a pour code GG,

Code